Zmagania kobiet do 49 kg to jedna z czterech kobiecych konkurencji w taekwondo rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012. Pojedynki w tej kategorii wagowej odbyły się 8 sierpnia w hali ExCeL.

Harmonogram 
Wszystkie godziny podane są w czasie brytyjskim letnim (UTC+01:00).

Rozstawione zawodniczki 
 Wu Jingyu
 Yang Shu-chun
 Brigitte Yagüe
 Sanaa Atabrour
 Lucija Zaninović
 Jannet Alegría
 Chanatip Sonkham
 Erika Kasahara

Turniej

Klucz 
 SDP - wygrana przez punkt nagłej śmierci

Turniej główny

Repasaże

Przypisy 

Taekwondo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012